est une expression anglaise désignant un acte ou une démarche qui améliore ou satisfait l'égo de quelqu'un. 
Elle peut faire référence à :

Cinéma 

 Ego Trip, film québécois de Benoit Pelletier (2015).

Média papier 

 ego trip, magazine américain de hip-hop

Musique 

 ego trip, exercice de style dans le rap

Album 

 Ego Trip, album de Kurtis Blow (1984)
 Ego Trip, album de Keoki (1997)
 Ego Trip, album de  Jacobo Abreo (2007)
 Ego Trip, album de Sikter (2009)
 Ego Trip, album de MacDara Ó Raghallaigh (2011)
Ego Trip, album de Chill Bump (2014)
Ego Trip, album de Papa Roach (2022)

Chanson 
 Egotrap  chanson de Davodka 
 Ego Trip, chanson de Simon ft Gaston (2007)
 Ego Trip, chanson d'Ultimate Spinach (1968)
 Ego Trip, chanson de l'opéra-rock Starmania (1978)
 Ego Trip, chanson d'Albert Collins (1983)
 Ego Trip, chanson de Kurtis Blow (1984)
 Ego Trip, chanson de Blumentopf (1999)
 Ego Trip, chanson de Los DelTonos (2004)
 Ego Trip, chanson de Blackalicious (2005)
 Ego Trip, chanson de Dubbledge (2007)
 Ego Trip, chanson de Fatal Bazooka (2007)
 Ego Trip, chanson de Salem's Pot (2014)
 Ugotrip, chanson de Hugo TSR (2011)
Egotrip, chanson de Thérapie Taxi (2019)
EgoTrip.mp3, chanson de ALANANAS (2019)
 Ego Trip, chanson de Papa Roach (2022)

Notes et références